Чувствительность:

 Чувствительность (физиология)
 Чувствительность и специфичность — способность диагностического метода давать правильный результат.
 Чувствительность (техника)
 Чувствительность человека
 Чувствительность взрывчатых веществ
 Чувствительность масс-спектроскопии